Freyr – divinità della mitologia norrena
 Freyr – variante maschile del nome proprio di persona norreno Freya
 Freyr – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Freyr – personaggio di Stargate
Freyr (Daði) – cantante islandese

Pagine correlate 
Frey
Frej